Slovo Massa se nachází v názvu několika italských obcí:

 Massa v provincii Massa-Carrara
 Massa d'Albe v provincii L'Aquila
 Massa di Somma v provincii Napoli
 Massa e Cozzile v provincii Pistoia
 Massa Fermana v provincii Ascoli Piceno
 Massa Fiscaglia v provincii Ferrara
 Massa Lombarda v provincii Ravenna
 Massa Lubrense v provincii Napoli
 Massa Marittima v provincii Grosseto
 Massa Martana v provincii Perugia

příjmení osob 
 Felipe Massa, pilot Formule 1